Dol Klanječki je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Klanjca, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 104 stanovnika te 35 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji